Take to the Skies — перший студійний альбом британського рок-гурту Enter Shikari. Був випущений 19 березня 2007 на лейблі Ambush Reality Records у Великій Британії та Tiny Evil Records у США.

Список композицій 
 [Untitled] (1:08)
 Enter Shikari (2:52)
 Mothership (4:30)
 Anything Can Happen in the Next Half Hour... (4:32)
 [Untitled] (1:01)
 Labyrinth (3:51)
 No Sssweat (3:16)
 Today Won’t Go Down in History (3:34)
 [Untitled] (1:28)
 Return to Energiser (4:35)
 [Untitled] (0:18)
 Sorry, You're Not a Winner (3:52)
 [Untitled] (0:35)
 Jonny Sniper (4:01)
 Adieu (5:40)
 OK Time for Plan B (4:55)
 [Untitled] (2:44)

Місце у чартах

Джерела 
 Take to the Skies 

Альбоми Enter Shikari
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007